Roseneck ist

ein Familienname:
 Astaf von Transehe-Roseneck (1865–1946), deutschbaltischer Historiker
 Eduard von Transehe-Roseneck (1858–1928), russischer Geheimer Rat und Senator
 Erwin Roszner von Roseneck, ungarisch Ervin báró Roszner de Roszenek (1852–1928), österreichisch-ungarischer Politiker
 Hans Leo Haßler von Roseneck (auch: Hassler oder Hasler; 1564–1612), deutscher Komponist, Uhrmacher und Verfertiger von Musikautomaten, siehe Hans Leo Haßler
 Joachim Transehe von Roseneck (1589–1673), deutschbaltischer Landespolitiker und schwedischer Diplomat
 Karl Otto von Transehe-Roseneck (1761–1837), deutschbaltischer Landespolitiker, Adelsmarschall
 Reinhard Roseneck (1950–2012), Denkmalpfleger und Oberkonservator im Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege

ein Adelsgeschlecht:
 Transehe-Roseneck (Adelsgeschlecht)

ein Ortsname:
 Roseneck (Ergoldsbach), Ortsteil des Marktes Ergoldsbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Roseneck (Hohenthann), Ortsteil der Gemeinde Hohenthann, Landkreis Landshut, Bayern
 Roseneck (Berlin), Platz in Berlin-Grunewald (Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf)

eine ehemalige Häusergruppe in Frankfurt am Main, siehe Roseneck (Frankfurt am Main)

Siehe auch:
 Rosenegg
 Rosenegk
 Rosenig